Capanemense – abitanti di Capanema (Paraná)
Capanemense – abitanti di Capanema (Pará)